Perúgia (ou Perugia) pode referir-se a:

 Perúgia – Comuna italiana;
 Perugia – Clube de futebol italiano;
 Perúgia – Província italiana.

Desambiguações de topônimos